Суперкубок Бельгии по футболу 2010 () — 32-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 2009/10 «Андерлехт» и обладатель Кубка Бельгии 2009/10 «Гент». Встреча состоялась 23 июля 2010 года в Брюсселе, на стадионе Констант Ванден Сток.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на sporza.be

2010
Матчи ФК «Андерлехт»
Матчи ФК «Гент»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2010 году
Спортивные соревнования в Брюсселе
События 23 июля
Июль 2010 года